Олег Леонов: 
 Леонов, Олег Владимирович (род. 1931) — советский военный деятель, заслуженный военный лётчик СССР, генерал-лейтенант авиации
 Леонов, Олег Юрьевич (род. 1970) — российский общественный деятель, доброволец-спасатель, координатор движения «Liza Alert», депутат Государственной Думы VIII созыва с 2021 года.

Примечания